Het UEMOA Toernooi 2007 is het eerste toernooi van het UEMOA Toernooi. Het toernooi wordt gehouden in Ouagadougou, Burkina Faso en gewonnen door Ivoorkust.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale

Voetbal in 2007
Voetbal in Burkina Faso
UEMOA Toernooi
Sportevenement in Burkina Faso